граф Павел Потоцький — канонік РКЦ
 Павел Потоцький — каштелян кам'янецький

Потоцькі